Añelo kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Añelo, kommun, Neuquén, 
 Añelo (kommunhuvudort i Argentina), Neuquén, 

Robotskapade Argentinaförgreningar